Bald Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bald Island (Maine)
 Bald Island (Michigan)
 Bald Island (Washington)

in Australien:
 Bald Island (Western Australia)